Lageder ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Lageder (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Lageder (* 1980), liechtensteinischer Politiker